Anna Hall kan avse:
Anna Hall (fotbollsspelare)
Anna Hall (friidrottare) (född 2001)
Anna Hall (konstnär)
Anna Hall (volleybollspelare)